УкрСиб Эссет Менеджмент — компания по управлению активами — администратор пенсионных фондов, создана в 2003 году в рамках AО УкрСиббанк, которое, в свою очередь, входит в финансовую группу BNP Paribas.

Под управлением компании находятся 11 рыночных и 4 венчурных фонда. Объём активов в управлении компании — более 671 млн грн. (на 31.12.2012).

История 
21.12.2010 г. ЗАО «КУА «УкрСиб Эссет Менеджмент» получило новое свидетельство о государственной регистрации в связи с изменением названия и расширением видов деятельности. Полное название компании изменено на частное акционерное общество «Компания по управлению активами – администратор пенсионных фондов «УкрСиб Эссет Менеджмент»».

2008 г. - Ряд инвестиционных фондов ЗАО «Компания по управлению активами «УкрСиб Эссет Менеджмент» регулярно включаются в ТОР–10 ежемесячного рейтинга самых доходных фондов РИА «Cbonds - Украина».

2007 г. - Стоимость чистых активов институтов совместного инвестирования под управлением ЗАО «Компания по управлению активами «УкрСиб Эссет Менеджмент» превысила 500 млн. гривен.

2006 г. - Стоимость чистых активов институтов совместного инвестирования под управлением ЗАО «Компания по управлению активами «УкрСиб Эссет Менеджмент»» превысила 200 млн. гривен.

2004 г. - Создание инвестиционного фонда, ориентированного на юридических лиц «УкрСиб Стабильные инвестиции».

2003 г. - Создание и государственная регистрация Закрытого акционерного общества «Компания по управлению активами «УкрСиб Эссет Менеджмент»

Деятельность 
 Управление активами институтов совместного инвестирования
 Управление активами институциональных инвесторов – негосударственных пенсионных фондов и резервами страховых компаний
 Создание венчурных инвестиционных фондов с целью управления денежными потоками холдингов и корпораций

Рейтинги 
 АО «КУА АПФ«УкрСиб Эссет Менеджмент» в 2011 г присвоен инфраструктурный рейтинг надежности КУА на уровне uaAA.amc - очень высокий уровень надежности, по результатам оценки .
 Рейтинговое агентство «Эксперт – Украина» по итогам 2008 г. присвоила наивысший рейтинг эффективности (А) рыночным инвестиционным фондам ЗНКИФ «УкрСиб Фонд Недвижимости», ЗНКИФ «УкрСиб Стратегические инвестиции» и ЗНКИФ «УкрСиб Стабильный доход 2».
 АО «КУА АПФ«УкрСиб Эссет Менеджмент» в первой десятке рэнкинга управляющих компаний по стоимости чистых активов фондов в управлении и по объему привлеченных средств в фонды (по состоянию на 31.10.2011).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт КУА "УкрСиб Эссет Менеджмент"
 Официальный сайт банка АО «УкрСиббанк»

Компании Украины
BNP Paribas